Сврке може бити:

 Сврке, насеље у општини Колашин, Црна Гора
 Сврке (Пећ), насеље у општини Пећ, Косово и Метохија, Република Србија